Bergrat steht für:
 Bergrat (Finnland), Ehrentitel in Finnland 
 Bergrat, Bergbeamter der unteren Instanz, Verwalter der Bergwerke in einer Bergwerksregion, siehe Bergvogt (Bergbau)